Het seizoen 2013/2014 van de Bundesliga was het 51ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. FC Bayern München werd voor de tweede keer op rij en de 23ste keer in totaal kampioen van de Bundesliga.

Aan de competitie namen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op twee plaatsen van het seizoen daarvoor. SpVgg Greuther Fürth en Fortuna Düsseldorf degradeerden het vorige seizoen direct uit de Bundesliga, 1899 Hoffenheim overleefde de play-off om degradatie en bleef dus aanwezig in de competitie. De clubs Hertha BSC en Eintracht Braunschweig promoveerden uit de 2. Bundesliga. De competitie begon op 9 augustus 2013 en eindigde op 10 mei 2014.

Teams 
De volgende teams nemen deel aan de Bundesliga 2013/14:

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie
De nummer 16 van de Bundesliga (Hamburger SV) moest het opnemen tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga (SpVgg Greuther Fürth) om een plek in de Bundesliga 2014/15.

''Hamburger SV wint over twee duels en handhaaft zich in de Bundesliga.

Statistieken

Topscorers

Positieverloop per club

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013/14 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van de Spaanse trainer-coach Pep Guardiola de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 24ste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2013/14
 2. Bundesliga 2013/14

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2013/14